Niemcy:
 Rügen (pol. Rugia) – największa wyspa Niemiec na Morzu Bałtyckim 
 Rügen – dawne powiaty

Inne:
 Park Natury Rügen

Zobacz też: 
 Bergen auf Rügen
 Kreis Rügen
 Landkreis Rügen
 Südost-Rügen
 Vorpommern-Rügen